Томіслав Узелац () — хорватський програміст, який створив AMP, який вважається першим успішним MP3-плеєром.  

Два американські студенти, Джастін Франкель та Дмитро Болдирєв прикладали AMP для раду на Windowsima та назвали WinAMP. Побудований у використанні з 1998 р. Цей вибір дозволив широко використовувати MP3-формат.

Біографія 
Томіслав Узелац навчався на факультеті електротехніки та обчислювальної техніки Університету Загреба у професора Маріо Ковача, працюючи над декодуванням програмного забезпечення MP3.  У 1997 році він створив AMP  , а також закінчив інженерний факультет FER. Двоє студентів з Університету Юти, Джастін Франкель та Дмитро Болдирєв адаптували його для роботи на Windows і назвали Winamp .

З метою управління AMP як комерційного продукту, Uzelac співпрацює з американським медіа-підприємцем Брайаном Літманом, щоб створити Advanced Multimedia Products «AMP».  Пізніше мультимедійні продукти були об’єднані в PlayMedia Systems - також засновником Узелац. AMP був проданий на більш широкому ринку з 1998 року та сприяв популяризації MP3 у всьому світі.  

Компанія Uzelac 2x2 Games відома Unity of Command (2011),  стратегічною бойовою грою та продовженням Unity of Command II (2019).

Примітки

Посилання 
 Вебсайт 2x2 Games 

Програмісти відеоігор
Геймдизайнери відеоігор